Kjeld ist ein dänischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Kjeld ist die dänische Form des schwedischen Vornamens Kettil, der seinerseits von dem altnordischen Namen Ketill mit der ursprünglichen Bedeutung „(Opfer-)Kessel“, später auch „Helm“ abgeleitet war.

Die schwedische und norwegische Form des Namens ist Kjell; eine weitere norwegische Form ist Kjetil.

Bekannte Namensträger

Heiliger 
 Kjeld von Viborg (ca. 1100–1150), Dompropst, Stadtpatron von Viborg

Vorname 

 Kjeld Abell (1901–1961), dänischer Schriftsteller
 Kjeld Holm (* 1945), Bischof der lutherischen Dänischen Volkskirche
 Kjeld Matthiessen (1930–2010), deutscher Altphilologe
 Kjeld Nørgaard (* 1938), dänischer Schauspieler
 Kjeld Nuis (* 1989), niederländischer Eisschnellläufer
 Kjeld Olesen (* 1932), dänischer sozialdemokratischer Politiker
 Kjeld Seneca (* 1950), dänischer Fußballspieler

Künstlername 
 Jan & Kjeld, dänisches Brüder-Schlagergesangsduo

Kunstfigur 
 Kjeld Jensen, Figur in der Olsenbande

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Dänischer Personenname

da:Kjeld